Memphis Belle («Мемфисская красотка») — неформальное собственное имя бомбардировщика Б-17 времён Второй мировой войны (серийный № 41-24485).
 Мемфисская красотка — художественный фильм об одноимённом бомбардировщике (Великобритания, 1990 г.).